Archiva Vol. 2 — третя збірка англійської групи Asia, яка була випущена 17 вересня 1996 року.

Композиції 
 Obsession - 4:57
 Moon Under the Water - 4:02
 Love Like the Video - 3:53
 Don't Come to Me - 4:53
 The Smoke That Thunders - 3:28
 Satellite Blues - 4:47
 Showdown - 4:47
 That Season - 4:52
 Can't Tell These Walls - 4:05
 The Higher You Climb - 3:25
 Right to Cry - 3:35
 Armenia - 5:02

Джерела 
 Archiva Vol. 2  allmusic
 Archiva Vol. 2 last.fm

Альбоми Asia